Ермошиха — село в Локтевском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Ермошихинского сельсовета.

История 
Основано в 1921 году. В 1928 г. посёлок Ермолиха состоял из 87 хозяйств, основное население — русские. В составе Горного сельсовета Локтевского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Локтевского района